Hvosno je lahko:
 Hvosno - del Metohije
 Hvosno - samostan v Metohiji